Llista dels 294 comuns del departament francès de l'Alta Savoia (74) a data de 2013.

Municipis de l'Alta Savoia
Alta Savoia